Sinar Baru (Sukoharjo), een plaats in Indonesië
Sinar Baru (Sungai Liat), een plaats in Indonesië
Sinar Baru (Buay Pemaca), een plaats in Indonesië
Sinar Baru (Silimakuta), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing